Veyrières puede referirse a: 

 Veyrières, comuna de Cantal (Francia); o
 Veyrières,  comuna de Corrèze (Francia).